Пенемюнде ():

 Пенемюнде — містечко на північному сході Німеччини
 Полігон Пенемюнде — ракетний центр Третьото рейху
 Військово-морська база Пенемюнде — після Другої світової війни - база ВМФ СРСР і пізніше ВМС НДР